Le championnat du monde de squash 1987  est l'édition 1987 des championnats du monde de squash organisé par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule du 11 au 20 octobre 1987 à Birmingham.
Jansher Khan remporte son premier titre en battant Chris Dittmar en finale.

Têtes de série

Tableau final

Notes et références 
Gamal Awad est sanctionné d'une année de suspension à la suite de son agression de l'arbitre Paul Danby durant son premier tour de qualification face à Cerryg Jones.

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du monde de squash féminin 1987
 Championnats du monde de squash

1987
Squash masculin
Squash masculin 1987
Championnat du monde à Birmingham
Monde masculin 1987
Monde masculin
Sport au Royaume-Uni en 1987
Sport en octobre 1987